ЛЕН Суперкуп је европско ватерполо такмичење у организацији ЛЕН-а, а у коме се састају победници два најјача европска клупска такмичења.

Од 1976. до 2002. то је био сусрет између победника Купа шампиона / Лиге шампиона и Купа победника купова, а од 2003. између победника Лиге шампиона и Купа Европе.

ЛЕН Суперкуп није одржан 1989. и у периоду од 1997. до 2001. године. Од 1990. до 1996. игране су две утакмице (једна на домаћем и једна на гостујућем терену).

Победници

Резултати по такмичењима

Успешност клубова

Успешност по државама 

<center>
{| class=wikitable
!Поз.
!Држава
|bgcolor=gold |Победник
|bgcolor=silver |Финалиста
!Године победник
|-
|1 || ||<center> 9 ||<center> 13 ||<center> 1988, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015
|-
|2 || ||<center> 9 ||<center> 6 ||<center> 1978, 1979, 1980, 1985, 1994, 2004, 2017, 2018, 2019
|-
|3 || (и као део СФРЈ) ||<center> 6 ||<center> 7 ||<center> 1976, 1984, 1990, 1996, 2006, 2016
|-
|4 || ||<center> 4 ||<center> 1 ||<center> 1982, 1992, 1995, 2014
|-
|5 || (и као део СССР) ||<center> 3 ||<center> 5 ||<center> 1977, 1981, 1983
|-
|6 || (и као део СФРЈ, СРЈ и СЦГ) ||<center> 3 ||<center> 2 ||<center> 1991, 2011, 2013
|-
|7 || ||<center> 2 ||<center> 1 ||<center> 1986, 1987
|-
|8 || (и као део СФРЈ, СРЈ и СЦГ) ||<center> 1 ||<center> 1 ||<center> 2009
|- 
|9 || ||<center> 1 ||<center> 1 ||<center> 2002
|- bgcolor=efefef
|colspan=7 align=center| Бивше државе
|-
|1 || ||<center> 4 ||<center> 6 ||<center> 1976, 1984, 1990, 1991
|-
|2 || ||<center> 3 ||<center> 2 || 1977, 1981, 1983
|}

Види још 
 ЛЕН Суперкуп за жене

Спољашње везе 
 Званичан сајт ЛЕН-а

К